Dilcher ist der Familienname folgender Personen:

 David L. Dilcher (* 1936), US-amerikanischer Geologe und Paläobotaniker
 Esther Dilcher (* 1965), deutsche Politikerin (SPD)
 Gerhard Dilcher (* 1932), deutscher Rechtshistoriker
 Hermann Dilcher (1927–1996), deutscher Rechtshistoriker
 Rainer Dilcher (* 1935), deutscher Stadtplaner